Tena, comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca
Tena, città dell'Ecuador capoluogo della Provincia del Napo
Natalia Tena, attrice britannica
Alfredo Omar Tena, calciatore messicano
Alfredo Tena Garduño, ex calciatore messicano
Luis Fernando Tena, allenatore di calcio messicano